Орелье́н Чуамени́ (; 27 января 2000 года, Руан, Нормандия) — французский футболист камерунского происхождения, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Чуамени является уроженцем Руана. Заниматься футболом начинал в школе Артиг, откуда в 11 лет перебрался в академию «Бордо». С сезона 2017/2018 — игрок второй команды клуба. Дебютировал за неё 19 августа 2017 года в поединке против второй команды «Англе Жене». Всего в дебютном сезоне провёл 16 встреч, трижды отличившись. Дебютный гол пришёлся на 13 мая 2017 года, когда Чуамени поразил ворота «Коза».

16 июня 2018 года подписал с Бордо четырёхлетний контракт. В качестве претендентов на Чуамени назывались «Ювентус» и «Милан». Перед сезоном 2018/19 проводил сборы с основной командой. 12 августа дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Страсбура». Чуамени появился на поле в стартовом составе и был заменён на 72-ой минуте Тома Башичем. За весь сезон провел 10 матчей в лиге и не отличился результативными действиями.

29 января 2020 года было объявлено о переходе Чуамени в «Монако». 23 января 2021 года забил свой первый гол в профессиональной карьере в ворота «Марселя».

Карьера в сборной 
26 августа 2021 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые вызвал Чуамени для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии. 1 сентября 2021 года дебютировал в сборной Франции в матче против Боснии и Герцеговины, выйдя на замену вместо Тома Лемара на 46-й минуте. В следующем матче, который состоялся 4 сентября 2021 года против сборной Украины, впервые вышел в стартовом составе.

9 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Франции для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. 10 декабря открыл счёт дальним ударом в четвертьфинале против сборной Англии, Франция в итоге победила 2:1.

Статистика выступлений

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2022
Итого: 2 трофея

Сборная Франции
  Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21
  Серебряный призёр чемпионата мира: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Монако»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Реал Мадрид»